Rainy Days – raccolta degli XYZ del 2005
 Rainy Days – album di Buckethead del 2014